Sycorax steht für:

 Sycorax (Mond), ein Mond des Planeten Uranus
 Sycorax (Gattung), eine Gattung der Schmetterlingsmücken
 Sycorax, die Mutter des Caliban in Shakespeares Der Sturm
 Sycorax, eine Alien-Spezies in der Fernsehserie Doctor Who